Ел Реликарио има више значења:

 Ел Реликарио (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Реликарио (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Реликарио (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Реликарио (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Реликарио (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Реликарио (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Реликарио (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Реликарио (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Реликарио (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Реликарио (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Реликарио (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Реликарио (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Реликарио (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Реликарио (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Реликарио (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Реликарио (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Реликарио (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Реликарио (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Реликарио (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Реликарио (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Реликарио (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Реликарио, Калерас (Теколотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Реликарио (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Реликарио (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Реликарио (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Реликарио (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Реликарио (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Реликарио (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Реликарио (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Реликарио (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Реликарио (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Реликарио (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Реликарио (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику